Пятый этап Кубка мира по биатлону 2011/12 проходил в чешском городе Нове-Место с четверга 11 января по воскресенье 15 января 2012 года.

Расписание соревнований 
Указано Центральноевропейское время (CET).

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 

Гонка прошла 11 января 2012 года.

Мужская индивидуальная гонка 

Гонка прошла 12 января 2012 года.

Женская спринтерская гонка 

Гонка прошла 13 января 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 

Гонка прошла 14 января 2012 года.

Женская гонка преследования 

Гонка прошла 15 января 2012 года.

Мужская гонка преследования 

Гонка прошла 16 января 2012 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта после пятого этапа.

Примечания

Ссылки 
 5-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU 

5-й этап